Juliette Roudet (198?-), actrice française ;
 Léonce Roudet (1861-1935), linguiste français ;
 Sébastien Roudet (1981-), footballeur français.